O Surnadal Idrettslag, ou simplesmente Surnadal IL, é um clube de futebol da Noruega fundado em 13 de abril de 1913, inicialmente com o nome de IL Framtid. Sua sede fica localizada em Surnadal.

Ligações externas
 Página oficial do Surnadal IL

Clubes de futebol fundados em 1913
Clubes de futebol da Noruega